Марчелло Флориани (; 9 февраля 1917 — 19 июля 1994) — итальянский военачальник, танкист во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1941, посмертно).

Биография 
Родился 9 февраля 1917 года в Риме, Королевство Италия.

В 1937 году окончил , присвоено звание младшего лейтенанта. Был направлен в 4-й танковый полк в Северную Африку. Был дважды ранен, второй раз — при отступлении в январе 1941 года, считался погибшим. Посмертно награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Офицер-танкист, ранее отмеченный за способности и личную доблесть в ожесточённых боях, назначен командовать взводом M11/39 для участия в важной операции. Действовал против превосходящих бронетанковых сил противника с особым мастерством и отвагой. Будучи тяжело раненым, не вышел из боя и продолжал искусно маневрировать и успешно атаковать противника, облегчая положение других своих частей и соединений. В дальнейшем когда ситуация стала критической, когда взвод понёс большие потери, осталась только половина от всех танков, заканчивались боеприпасы и его взвод был окружён со всех сторон, с негодованием отверг ультиматум о сдаче в плен и продолжал вести кровопролитный бой ручными гранатами. Несмотря на второе ранение, мужественно и решительно продолжал бой до исчерпания всех возможных средств, в том числе ценою своей жизни. Превосходный пример военной доблести.

Северная Африка, январь 1941.

Однако ему вовремя оказали помощь британские медики, и лейтенант Марчелло Флориани был направлен в лагерь для военнопленных в Индию.

После войны командовал 4-м танковым взводом 2-го танкового батальона (132-й танковый полк), с 1957 по 1960 год был военным атташе в Вашингтоне. В 1960—1961 годах командовал 44-й пехотной дивизией «Кремона», затем 4-м танковым полком (Леньяно). С 1963 по 1965 год руководил школой военной подготовки резервистов и офицеров бронетанковых и механизированных войск () в Лечче, затем 132-й танковой дивизией «Ариете». В 1968 году присвоено звание бригадного генерала, назначен военным советником президента Италии. С 1974 года — начальник центра гражданской обороны, в 1976—1978 годах — командующий военным округом Сицилии. В 1978—1980 годах возглавлял . Генерал армии.

Умер в Риме 19 июля 1994 года.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1941, посмертно).
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (17 января 1979 года).
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (6 декабря 1971 года).

Примечания 

Танкисты Второй мировой войны
Танкисты Италии
Генералы Италии
Военные атташе Италии